Кубок мира по санному спорту 2014/2015 — это международный турнир по санному спорту из нескольких этапов, который начнётся 29 ноября 2014 года на трассе в австрийском Иглзе и завершится 1 марта 2015 года этапом в российском Сочи. Последний этап, помимо всего прочего, пойдёт в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией санного спорта при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2014/15 Чемпионат мира пройдёт в латвийской Сигулде 14-15 февраля 2015 года

Результаты соревнований

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафеты

Примечания

Ссылки 
 Расписание сезона 2014/2015 - санный спорт

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2014/2015